

Plaatsen 
 Cape St. George (Papoea-Nieuw-Guinea), de zuidelijkste kaap van het Papoea-Nieuw-Guinese eiland Nieuw-Ierland
 Cape St. George (kaap in Canada), een kaap van het Canadese eiland Newfoundland
 Cape St. George (gemeente), een gemeente gelegen aan die kaap

Andere 
 Slag bij Cape St. George, een zeeslag nabij Cape St. George (Papoea-Nieuw-Guinea) in de Tweede Wereldoorlog
 USS Cape St. George, een kruiser van de Amerikaanse zeemacht